Блу (, в превод Синьо) е британска поп-група създадена през 2001 година. Състои се от четири изпълнителя: Лий Райън, Дънкан Джеймс, Антъни Коста и Саймън Уеб Има над 15 милиона продадени албума в световен мащаб. През 2005 година се разпада, но впоследствие през април 2009 година четиримата отново се събират. През 2010 се очаква да излезе нов албум.

Дискография

Студийни албуми 
 All Rise (2001)
 One Love (2002)
 Guilty (2003)
 Roulette (2013)
 Colours (2015)

Компилации 
 Best of Blue (2004)
 Remixes – Japan Tour Mini Album (2004)
 4Ever Blue (2005)
 The Platinum Collection (2006)
 The Collection (2007)
 Ultimate Blue (2012)

Сингли 
 All Rise (2001)
 Too Close (2001)
 If You Come Back (2001)
 Fly by II (2002)
 Best in Me (2002)
 One Love (2002)
 Sorry Seems to Be the Hardest Word (2002)
 U Make Me Wanna (2003)
 Guilty (2003)
 Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours (2003)
 Breathe Easy (2004)
 Bubblin''' (2004)
 Curtain Falls (2004)
 Get Down on It (2005)
 Only Words I Know (2005)
 I Can (2011)
 Hurt Lovers (2013)
 Without You (2013)
 Break My Heart (2013)
 Broken/Ayo (2014)
 King of The World'' (2015)

Видеоклипове

Турнета 
 One Love Tour (2002 – 2003)
 Guilty Tour (2003 – 2004)
 Greatest Hits Tour (2004 – 2005)
 I Can Concerts (2011 – 2012)
 The Big Reunion (2013)
 Roulette Tour (2013)
 The Big Reunion Boy Band Tour (2014)
 Colours of Blue Tour (2015)

Участници в ПК Евровизия от Великобритания
Британски ритъм енд блус групи
Английски момчешки групи
Музикални групи в Лондон